Schellhorn steht für folgende geographischen Objekte:

im Kreis Plön, Schleswig-Holstein:
 Schellhorn, Gemeinde
im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:
 Schellhorn (Brilon-Wald) (max. ), nahe Brilon-Wald, Höhenzug des Hochsauerländer Schluchtgebirges
 Schellhorn (Niedersorpe) (), nahe Niedersorpe, Berg im Lennekessel
 Schellhorn- und Treiswald, Naturraum des Hochsauerländer Schluchtgebirges

Schellhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schellhorn (1761–1845), deutscher Pfarrer, Sprachwissenschaftler und Politiker
 Brigitte Schellhorn, deutsche Eiskunstläuferin
 Charlotte Schellhorn (1922–1945), deutsche Schauspielerin
 Franz Schellhorn (* 1969), österreichischer Wirtschaftsjournalist

 Johann August Schellhorn (1795–1879), deutscher Schauspieler 
 Lothar Schellhorn (1929–2006), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Maurus Schellhorn (1888–1976), österreichischer Theologe 
 Peter Schellhorn (1942/1943–1995), deutscher Strandsegler
 Sepp Schellhorn (Josef Schellhorn; * 1967), österreichischer Gastronom und Politiker (NEOS), Abgeordneter zum Nationalrat
 Walter Schellhorn (1927–2019), deutscher Autor und Verbandsfunktionär
 Wilhelm Schellhorn-Wallbillich (1848–1909), deutscher Weingutbesitzer und Politiker (NLP), MdR